Villeneuve-Saint-Georges é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Val-de-Marne. Estende-se por uma área de 8,75 km², com habitantes, segundo os censos de 2003, com uma densidade de 3 241 hab/km².

História

Demografia

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Ligações externas 
 Site oficial